Het derde Wereldkampioenschap indoor hockey mannen werd van 8 februari tot en met 13 februari 2011 gehouden in Poznań, Polen. Voor de eerste keer in de historie waren alle teams van alle confederaties vertegenwoordigd. Duitsland is de huidige wereldkampioen door vier jaar geleden Polen met 4-1 te verslaan. Duitsland verdedigde met succes zijn titel het won met 3-2 van Polen na een golden goal

Deelnemende landen

Locatie
Alle wedstrijden worden gespeeld in het Poznan International Fair Exhibition Hall.

Scheidsrechters 
De FIH heeft 12 scheidsrechters aangesteld.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Wedstrijd voor 11/12de plaats

Wedstrijd voor 9e/10de plaats

Wedstrijd voor 7e/8e plaats

Wedstrijd voor 5e/6e plaats

Halve finales

Kleine finale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap indoor hockey vrouwen 2011

Externe links 
 officiële site

Referenties 

Hockey in 2011
Hockey in Polen
Sport in Poznań
Indoor
Indoor 2011
Zaalhockey